Ortmann steht für:
 Ortmann (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Ortmann (Gemeinde Waidmannsfeld), Ortsteil in der Gemeinde Waidmannsfeld, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Ortmann, Ortsteil der Gemeinde Pernitz in Niederösterreich

Siehe auch:
 Orthmann